Hindley kan syfta på följande platser:

Nya Zeeland 

 Hindley (bergstopp), Southland, Southland District,

Storbritannien 

 Hindley, Greater Manchester, England, Borough of Wigan, 
 Hindley, Northumberland – en ort i Northumberland, England

Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar